Oswald (imię) –  imię męskie
 Oswald (nazwisko) –  nazwisko
Zobacz też

 Sankt Oswald
 St. Oswald
 Królik Oswald